Party Monster (single), een single van de Canadese zangeres The Weeknd
 Party Monster (film), een biografische film uit 2003